Landherr steht für:
 Landherr, ehemals Bremer Senator zur Verwaltung des bremischen Landgebiets links und rechts der Weser, siehe Landherrnamt
 Landherr, ehemals Hamburger Senator zur Verwaltung des außerhalb der Stadtmauern gelegenen Landgebiets, siehe Landherrenschaft

Landherr ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Landherr (* 1945), deutscher Künstler
Siehe auch:
Landesherr